Оппенгейм () — многозначное слово.

Топоним 
 Оппенгейм — старое написание названия города Оппенхайм в Германии и Оппенхейм в США (в штате Нью-Йорк).

Носители фамилии 
 Оппенгейм, Адольф Лео (1904—1974) — австрийский и американский ассириолог.
 Оппенгейм, Борис Рафаилович (род. 1957) — российский музыкант, аранжировщик и композитор.
 Оппенгейм, Герман (1858—1919) — немецкий врач-невропатолог, профессор.
 
 Оппенгейм, Деннис (1938—2011) — американский художник, скульптор, фотограф.
 Оппенгейм, Джеймс (более известен под псевдонимом Бони Джеймс; род. 1961) — американский композитор и саксофонист, музыкальный продюсер.
 Оппенгейм, Ида — немецкая писательница.
 Оппенгейм, Иоганн (1859–1932) – немецкий драматург, известный под псевдонимом Ганс Ольден
 Оппенгейм, Константин Александрович (1872—1939) — инженер путей сообщения, автор статей в «Технической энциклопедии» в 26-и томах по тематике «железнодорожное дело».
 Оппенгейм, Макс фон (1860—1946) — дипломат, археолог; представитель западно-европейской финансовой династии, см. Оппенгеймы.
 Оппенгейм, Мерет (1913—1985) — немецко-швейцарская художница-сюрреалистка.
 Оппенгейм, Мориц Даниил (1800—1886) — живописец.
 Оппенгейм, Пётр Матвеевич (1903—1981) — советский оператор неигрового кино.
 Оппенгейм, Татьяна Константиновна (1912—1982) — советская балерина, прима Малого театра оперы и балета в Ленинграде; балетмейстер и актриса кино.
 Оппенгейм, Энтони (1915—2008) — почётный профессор машиностроения в Университете Калифорнии.
 Семья Оппенгейм — разветвлённый род немецких купцов, банкиров и предпринимателей.

См. также 
 Семья Оппенгейм (фильм) — художественный фильм 1938 года, экранизация романа Лиона Фейхтвангера.
 Рефлекс Оппенгейма — патологическое разгибание I пальца стопы при проведении пальцами по гребню большеберцовой кости вниз к голеностопному суставу. Назван в честь невролога Германа Оппенгейма.

Примечания